Il cavallino rosso (The Red Pony) – romanzo del 1933 di John Steinbeck.
Il cavallino rosso (The Red Pony) – film statunitense del 1949 diretto da Lewis Milestone.
The Red Pony – film per la televisione statunitense del 1973 diretto da Robert Totten.